De Beker van Zuid-Afrika is het nationale voetbalbekertoernooi van Zuid-Afrika en wordt sinds 1971 georganiseerd door de Premier Soccer League (PSL) van de South African Football Association (SAFA). Zoals de meeste bekercompetities wordt met het knock-outsysteem gespeeld.

Vanwege het apartheidbewind in Zuid-Afrika, kende het land meerdere voetbalbonden. In de NFL speelden de 'blanke clubs'. De 'zwarte clubs' speelden in de in 1971 opgerichte NPSL. In 1978 ging de NFL op in de NPSL. In 1984 werd de naam gewijzigd in NSL en een afsplitsing ging verder onder de oude naam NPSL. In 1991 ging een tweede bond, de FPL (voorheen SASF), op in de NSL. In 1996 volgde andermaal een naamswijziging, samen met de invoering van een 'augustus-mei-kalender', en de competitie ging nu verder onder de naam PSL (Premier Soccer League).

De beker werd in de loop van de jaren door verschillende bedrijven gesponsord en droeg derhalve meerdere namen:
 1971-1975 Life Challenge Cup
 1976-1977 Benson and Hedges Trophy
 1978-1987 Mainstay Cup
 1988-2001 Bob Save Superbowl
 2003-2007 ABSA Cup
 2008- Nedbank Cup

NPSL / NSL / PSL

Finales

Prestaties per club

NFL

Finales

Zuid-Afrika
Voetbal in Zuid-Afrika